KOL steht für:
 Key Opinion Leaders, die einflussreichsten Personen in einer Gruppe oder Organisation
 Kings of Leon, US-amerikanische Rockband
 Koumala, IATA-Code des zentralafrikanischen Flughafens
 Kolumbien, Land in Südamerika

Kfz-Kennzeichen
 Powiat Olkuski in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

Kol steht für:
 Brief des Paulus an die Kolosser, ein Buch der Bibel
 Kol (Dinosaurier), eine Gattung theropoder Dinosaurier aus der Familie Alvarezsauridae
 Kol (Papua-Neuguinea), eine Ortschaft in Papua-Neuguinea
 Kol (Sprache), Bantusprache
 Kol (Munda-Sprache), eine der Munda-Sprachen in Bangladesch
 Kol (Sprache, Papua-Neuguinea), isolierte Sprache im Pomio District, East New Britain Province, Papua-Neuguinea
 Kol (Volk), ein Großstamm in Indien

Familienname:

 Ali Yavuz Kol (* 2001), türkischer Fußballspieler
 Dolf van Kol (1902–1989), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Emrah Kol (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Henri van Kol (1852–1925), niederländischer Sozialdemokrat
 Mosche Kol (1911–1989), israelischer Politiker
 Nellie van Kol (1851–1930), niederländische Feministin, Pädagogin und Autorin

kol steht für:
 Kol (Sprache, Papua-Neuguinea) (ISO-639-3-Code), isolierte Sprache im Pomio District, East New Britain Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Kohl (Begriffsklärung)
 Khol
 Kool
 COL
 Koll

Abkürzung